Ке́вин Майкл Ко́стнер (; , Линвуд, Калифорния) — американский актёр, продюсер, кинорежиссёр и музыкант. Обладатель премий «Золотой глобус» (1991, 2013) и «Эмми» (2012). В 1991 году отмечен двумя премиями «Оскар» — за лучшую режиссуру и за лучший фильм. Костнер является одним из шести режиссёров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм. Удостоен Звезды на голливудской «Аллее славы».

Биография 

Кевин Костнер родился 18 января 1955 года в Комптоне на окраине Лос-Анджелеса. В семье Уильяма и Шарон Костнер Кевин был третьим ребёнком. Мать, имевшая ирландские и шотландские корни, работала в Департаменте здравоохранения. Отец, предки которого являлись поселившимися в XVIII веке в Северной Каролине эмигрантами из Германии, работал сначала в жилищно-коммунальной сфере, затем судьёй в бейсбольной лиге.

Сам Кевин в юности играл в Малой Бейсбольной Лиге и очень хотел стать профессиональным игроком. По окончании школы, по настоянию семьи, он поступил в Университет штата Калифорния в Фуллертоне, где изучал маркетинг и финансы, но уже на первом курсе вступил в театральную студию университета. Несмотря на новое увлечение, университет Кевин окончил с отличием, и, хотя выбранная профессия была ему не по душе, начал работать в сфере маркетинга.

В 1978 году, в возрасте 23 лет, Кевин женился на Синди Сильве, которая была его подругой детства. Чтобы содержать семью, оплачивать жильё и актёрские курсы, ему пришлось подрабатывать на разных работах. Он водил грузовик, работал туристическим гидом, даже подрабатывал на рыболовецком судне. А по вечерам учился актёрскому мастерству.

Первую роль Кевин получил в 1981 году в фильме «Дикий пляж». Этот фильм был в своё время малоизвестным, однако после того, как актёр стал звездой, компания Troma, специализирующаяся на низкопробном кино, выкупила права на его показ и запустила его в повторный прокат, строя рекламную кампанию вокруг имени актёра и пытаясь заработать на его популярности.

В 1987 году, вместе с ролями в картинах «Неприкасаемые» и «Нет выхода», Костнер обретает и первую известность. Две следующие работы, в фильмах «Дархэмский бык» (1988) и «Поле его мечты» (1989) приносят актёру ещё большую славу. Кассовый успех этих картин позволяет Кевину собрать сумму денег, необходимую для его дебюта в качестве режиссёра. «Танцующий с волками» — первая работа Кевина Костнера на новом поприще, выходит на экраны в 1990 году, главную роль в картине Кевин исполнил самостоятельно. Фильм становится одним из кинохитов года, получает тёплые отзывы зрителей и критиков, и немало наград, в числе которых «Оскар» в номинациях «Лучший фильм года» и «Лучший режиссёр». Эта картина приносит актёру мировую известность и статус одного из лучших голливудских актёров.

После коммерческого успеха фильма «Робин Гуд: Принц воров» (1991), Кевин продолжает восхождение в фильме «Телохранитель» (1992), где его партнёршей по съёмочной площадке становится известная певица Уитни Хьюстон. Спродюсированный Кевином фильм становится кассовым суперхитом того года, а песня «I will always love you» надолго оккупирует вершины мировых хит-парадов. Полная версия саундтрека к фильму несколько лет удерживает статус самого продаваемого за всю историю кинематографа, вплоть до появления в продаже ещё более успешного саундтрека к кинофильму «Титаник».

Также успешным был и выход годом позже фильма «Идеальный мир», повествующий о драматической истории отношений между взрослым преступником и похищенным им ребёнком, которые по ходу действия начинают общаться почти как отец и сын. Белая полоса для Кевина на этом заканчивается, и начинаются серьёзные проблемы не только в карьере, но и в личной жизни. В 1994 году он разводится со своей женой Синди Силвой, с которой они прожили вместе более 16 лет, воспитывая двоих дочерей и сына. Проваливаются в прокате и вышедшие приблизительно в это же время картины с участием актёра: историко-биографический вестерн «Уайетт Эрп» (1994) и посвящённая «вьетнамскому синдрому» драма «Война» (1994).

В 1995 году в прокат выходит картина «Водный мир», в которой Кевин Костнер вновь возвращается к продюсированию и режиссуре. Работая над фильмом, он находился на съёмочной площадке 157 дней, по 6 дней в неделю. Повествующая об ужасных последствиях глобального потепления лента с Кевином в главной роли, имела фантастический для того времени бюджет, приблизительно 175 миллионов долларов. Однако не в первый и не в последний раз гигантские затраты на картину не впечатлили зрителя. Оглушительный провал в прокате принёс кинокомпании серьёзные убытки, что соответствующим образом сказалось на репутации Костнера.

В 1997 году Кевин срежиссировал и снялся в главной роли в экранизации постапокалиптического романа Дэвида Брина «Почтальон», действие которого происходит в 2013 году. Фильм заслужил негативную оценку со стороны критиков и получил награду Золотая малина в пяти номинациях: худший фильм года, худший актёр, худшая режиссура, худший сценарий и худший саундтрек. Победив во всех этих номинациях, фильм стал единственной за всю историю американского кинематографа картиной, которой это удалось.

В 2003 году Кевин срежиссировал вестерн «Открытый простор» по мотивам романа Лорена Пэйна, получивший противоречивые отзывы со стороны экспертов, но довольно успешно продававшийся на DVD. В 2006 году он удачно снялся в главной роли в драме Эндрю Дэвиса «Спасатель», а в 2012-м — в телесериале-вестерне Кевина Рейнольдса «Хэтфилды и Маккои», получившем 16 номинаций на премию «Эмми». Но почти все последующие картины Костнера не были столь успешными, как его первые проекты, включая шпионский боевик Кеннета Брана «Джек Райан: Теория хаоса» (2014) по одноимённому роману Тома Клэнси и фантастический триллер Ариэля Вромена «Преступник» (2016).

Популярность к актёру и режиссёру вернулась лишь после выхода в 2018 году телесериала Тейлора Шеридана «Йеллоустоун», в котором он блестяще исполнил главную роль отца семейства Даттонов.

Личная жизнь 
От брака с Синтией Силвой (в замужестве — Синди Костнер; брак с 1978 по 1994; развод) трое детей: Энни (1984), Лили (1986) и Джо (1988).

От брака с Кристин Баумгартнер (брак с 2004 — по настоящее время) — трое детей.

Имеет внебрачного сына Лиама (1996) от Бриджит Руни.

Фильмография

Актёр

Режиссёр и продюсер

Музыкальная деятельность 
Является основателем кантри-рок-группы «Kevin Costner & Modern West», в октябре 2007 года совершившей успешное мировое турне, включавшее концерты в Стамбуле и Риме. В ходе нескольких последующих турне группа объехала практически все европейские столицы, включая Москву. 11 ноября 2008 года она выпустила свой первый альбом «Untold Truths», в феврале 2010 года второй альбом «Turn It On», а в 2011-м — третий альбом «From Where I Stand».

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Режиссёры вестернов
Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Выпускники Университета штата Калифорния в Фуллертоне